Science Mission Directorate – Naukowy Dyrektoriat Misyjny, należący do NASA 
 Sega Mega Drive – konsola do gier wideo wyprodukowana przez firmę Sega.
 Surface Mounted Devices - elementy elektroniczne przystosowane do montażu powierzchniowego
 Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” – organizacja skupiająca młodzież działającą społecznie i politycznie.